Michael Baidoo – calciatore ghanese
 Ishmael Baidoo – calciatore ghanese
 Stephen Baidoo – ex calciatore ghanese